Church of the Incarnation (englisch für „Menschwerdungskirche“) steht für folgende Kirchen:

im Vereinigten Königreich:

 Church of The Incarnation (Tombae), Schottland

in den Vereinigten Staaten:

 Church of the Incarnation (Dallas), Texas
 Church of the Incarnation (Amite), Louisiana
 Church of the Incarnation (Manhattan), New York
 Church of the Incarnation (Highlands), North Carolina